Scheutz är ett svenskt och danskt efternamn. Det kan avse:

 Barbro Scheutz (född 1930), skådespelare
 Edvard Scheutz (1821–1881), mekanisk konstruktör
 Georg Scheutz (1785–1873), publicist och uppfinnare
 Gunnar Scheutz (1912–2007), teckningslärare, målare och tecknare
 Gustav Scheutz (1900–1967), filmproducent, grundare av och ägare till Europafilm
 Karen Scheutz (född 1913), dansk dansös och koreograf
 Nils Johan Wilhelm Scheutz (1836–1889), botanist
 Otto Scheutz (1902–1996), skådespelare
 Reinhold Viktor Scheutz (1822–1909), glasblåsarmästare, innehavare av Boda och Alsterbro glasbruk
 Torsten Scheutz (1909–2004), flygare och författare

Svenska efternamn